CART sezona 2002 je bila štiriindvajseta sezona serije CART, ki je potekala med 10. marcem in 17. novembrom 2002.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači
(legenda)

Pokal narodov

2002 v športu
2002